

Személyek
Svetislav Basara szerb író, politikus

Szórakozás
Basara japán képregény sorozat címe

Települések
Basara falu Rakovica községben Károlyváros megyében Horvátországban
Basara falu Pirot községben a Piroti körzetben Szerbiában